Ваня Кінґ і Моніка Нікулеску були чинними чемпіонками, але Кінґ вирішила того року не брати участі. Нікулеску грала в парі з Сімоною Халеп, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі їх перемогли Натела Дзаламідзе і Вероніка Кудерметова.

Андреа Главачкова і Пен Шуай виграли титул, у фіналі перемігши пару Ралука Олару і Ольга Савчук з рахунком 6–1, 7–5.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Draw 

WTA Shenzhen Open
2017, парний розряд